Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Brocklesby :
 le , commandé en 1916, était un ancien caboteur repris du commerce. Il a servi pendant la Première Guerre mondiale et a été désarmé en 1917 ;
 le , lancé en 1940, était un destroyer de classe Hunt qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 le , lancé en 1982, est un navire de guerre des mines de la classe Hunt.

Brocklesby